Kraftloserklärung steht für:
 Kraftloserklärung (Deutschland)
 Kraftloserklärung (Österreich)
 Kraftloserklärung (Schweiz)

Siehe auch
 Aufgebotsverfahren
 Ediktverfahren